Wunderlich es un apellido y puede referirse a:
 Erhard Wunderlich (1956, Augsburgo), un exjugador de balonmano alemán.
 Fritz Wunderlich (1930, Kusel, Renania-Palatinado - 1966, Heidelberg).
 Otto Wunderlich (1886, Stuttgart - 1975, Madrid), un fotógrafo alemán.
 Jörg Wunderlich, aracnólogo alemán.